Дюна, дюни или Дюни може да се отнася за:

 Дюна – пясъчен хълм
 Дюни – българско черноморско курортно селище
 Дюн – научнофантастичен роман, филми, компютърни игри и т.н.